Juan José García puede referirse a:

 Juan José García Caffi (1943-), músico argentino;
 Juan José García Carrasco (1799-1851), político español;
 Juan José García Corral Juan José (1952-2020), torero español;
 Juan José García Granero (1981-), futbolista español;
 Juan José García Ochoa (1969-), político mexicano;
 Juan José García Martínez (1987-), futbolista español;
 Juan José García Santos (1945-), entrenador de fútbol español.
 Juan José García Gil, fundador de la española Editorial Siloé, radicada en la ciudad de Burgos.
 Juan José García Rodríguez (1989-), jugador de baloncesto hispano-dominicano.